Ocellus Lucanus (Kr. e. 1. század) filozófus
 Marcus Annaeus Lucanus (Kr. u. 39–65) hispaniai származású költő
 Lucanus (bogárnem)